У місті Боярка нараховується 160 вулиць, 36 провулків, 6 тупиків та 24 вулиці садових товариств - сайт Боярської міської ради 

Боярська міська рада VII скликання від 16.02.2016 р. керуючись п.20, ч.3, ст 42 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціолістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та пропаганду їхньої символіки», Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Порядком проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. № 989, Протоколом засідання комісії з питань перейменування або присвоєння назв вулицям, провулкам, тупикам, площам, паркам, скверам, проїздам, майданам в м. Боярка від 18.01.2016 р. № 1, Протоколом засідання комісії з питань перейменування або присвоєння назв вулицям, провулкам, тупикам, площам, паркам, скверам, проїздам, майданам в м. Боярка від 26.01.2016 р. № 2, листом Українського інституту національної пам'яті за вх. № 02-9/930, — від 13.05.2015 р.

Боярська міська рада вирішила перейменувати наступні вулиці Боярки, а саме:

Примітки

Джерела 
 Боярка. Обличчя міста. М 1:12000. — Київ: ДНВП «Картографія», 2010. — ISBN 978-966-475-708-6.
Загальний перелік вулиць, провулків, тупиків та вулиць садових товариств міста Боярка, сайт Боярської міської ради 

Боярка

Боярка